Małgorzata Sabaudzka – królowa Włoch
 Małgorzata Sabaudzka – wicekrólowa Portugalii
 Małgorzata Sabaudzka – księżniczka Sabaudii
 Małgorzata Sabaudzka – błogosławiona katolicka